Das Begräbnis steht für:

 Das Begräbnis (Kurzgeschichte), Erzählung von Wolfdietrich Schnurre (1948)
 Das Begräbnis (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1996)
 Das Begräbnis (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2022)